Церковщина — топоним:
 Церковщина — историческая местность на территории Голосеевского района города Киева.
 Церковщина — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Церковщина — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.